Emisszió (környezet)
Emisszió (fizika) és kémia
Emisszió (közgazdaság) pénz (bankjegy és érme) kibocsátása

A szó latin eredetű: emissio kiküldetést, kidobást jelent.

Jegyzetek